По́лное простра́нство — термин, относящийся к различным видам  в математике.
 Полное метрическое пространство
 Топологическое пространство:
 Метризуемое полной метрикой пространство (метрически топологически полное)
 Полное по Чеху пространство
 Вещественно полное пространство (полное по Хьюиту)
 Полное по Дьёдонне пространство —  см. Жан Дьёдонне, паракомпактное пространство